Jernhenrik, Jern Henrik eller Jern-Henrik har flere specialiseringer:
 Øgenavn for Henrik 2. af Holsten.
 Frøkongen eller Jernhenrik (Grimms eventyr)
 Jern-Henrik (USA-tegneserie) - engelsk Dennis the Menace.
 Jern-Henrik (britisk tegneserie) - engelsk Dennis the Menace.
 Jern Henrik (kortfilm)